

Arte 
 Des Moines Art Center – museo dell'omonima città dell'Iowa

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Des Moines – capitale dell'Iowa
 Des Moines – villaggio della Contea di Union, Nuovo Messico
 Des Moines – città della Contea di King, Washington
 Des Moines – fiume degli Stati Uniti d'America, affluente del Mississippi, lungo circa 845 km